Фінал чемпіонату Європи з футболу 1976 — футбольний матч, у якому визначався переможець чемпіонату Європи з футболу 1976. Матч відбувся 20 червня 1976 року на стадіоні Црвена Звезда у столиці Югославії, місті Белград. У матчі зустрілися збірні Чехословаччини та ФРН. Основний і додатковий час матчу завершився з нічийним результатом 2:2; у серії післяматчевих пенальті перемогу здобули чехословацькі футболісти з рахунком 5:3.

Деталі

Посилання 
 Протокол матчу на сайті УЄФА 

Чемпіонат Європи з футболу 1976
1976
Матчі збірної Німеччини з футболу
Події 20 червня
Червень 1976